Ольга Николаевна Кузьмина (род. 16 июня 1987, Москва, CCCР) — российская актриса театра, кино и дубляжа.

Биография 
Ольга Кузьмина родилась 16 июня 1987 года в Москве.

С детства занималась хореографией и акробатикой. В одиннадцать лет стала студенткой школы-студии при ансамбле народного танца имени И. Моисеева, а через год присоединилась к труппе ансамбля «Школьные годы».

Училась на заочном отделении факультета культурологии в Государственной Академии славянской культуры, позже перевелась в Российскую академию театрального искусства (ГИТИС), мастерскую Сергея Проханова, которую окончила в 2008 году. Служит в Театре Луны.

Её кинодебют состоялся в юном возрасте в нескольких эпизодах киножурнала «Ералаш».

В 2009 году сыграла в мелодраме «Спальный район». Известность принесла роль официантки Насти Фоминой из телесериала «Кухня».  Потом начала сниматься в рекламах <<Билайн>>

В 2019 году исполнила роль Валерии в мюзикле «Москва! Я люблю тебя!» режиссёра Алексея Франдетти на юбилее проекта «Активный гражданин».

В 2020 году заняла первое место в седьмом сезоне шоу «Ледниковый период», где выступала в паре с фигуристом Александром Энбертом.

В 2022 году озвучила Чебурашку в одноимённом фильме.

Личная жизнь 
Бывший муж — Алексей, старший психолог в ОМОНе.

Сын — Гордей Терещенко (родился в 2013 году).

Творчество

Театр Луны 
 «Прокурорская притча», по роману Александра Звягинцева «Ярмарка безумия», постановка С. Проханова — Вера
 «Дориан Грей», версия романа «Портрет Дориана Грея» и письма-исповеди «De profundis» («Тюремная исповедь») Оскара Уайльда, постановка Г. Галавинской — Сибилла / Шейла
 «Старый новый Фауст», постановка С. Проханова и В. Койфмана — Маргарита

 Фильмография 

  — Ералаш (выпуск № 142, сюжет «Волшебная шляпа») — Оля
  — Ералаш (выпуск № 146, сюжет «Сюрприз») — девочка
  — Ералаш (выпуск № 157, сюжет «Никто, кроме меня») — Оля
  — Счастливы вместе — Майя (257 серия)
  — Театр Луны, или Космическая дурочка 13:28 — Айрин
  — Осторожно, дети — учительница
  — Выхожу тебя искать — Танюша, секретарша Ольги
  — Закон обратного волшебства — Наташа, фармацевт
  — Первая попытка — Люба
  —  — Спальный район — Юля Олейникова
  — Гаражи — Ирина, дочь Хохлова (серия «Враг народа»)
  — Столица греха — Стефани, дочь нефтяного магната
  — Ералаш (выпуск № 258, сюжет «В лесу родилась ёлочка…») — Снегурочка
  — В ожидании любви — Вера, подруга Насти, милиционер
  — Группа счастья — Галя, шантажистка
  — Жизнь и приключения Мишки Япончика — Розочка, певичка варьете
  — Ключи от счастья-2 — медсестра на теплоходе
  — Лучшее лето нашей жизни — Катя
  — Мужчина во мне — Настя
  — Сибирь. Монамур — Вера
  — Фарфоровая свадьба — Настя, роженица
  — Фурцева. Легенда о Екатерине — Анюта Кузьмичёва, лётчица-курсантка
  — Молодожёны — Света
  — Выхожу тебя искать-2 — Танечка, секретарша Ольги
  — Настоящая любовь — Анечка, секретарь Андрея Лабутина
  —  — Кухня — Анастасия Степановна Анисимова (Фомина), официантка, жена Кости
  — Карпов — Мария, возлюбленная молодого Карпова
  — Гагарин. Первый в космосе — Марина Попович, жена Павла
  — Кухня в Париже — Анастасия Степановна Анисимова (Фомина), официантка, жена Кости
  — Фронт — Оленька
  — Призрак — Оля, секретарша Гордеева
  — Как я стал русским — Настя, официантка ресторана «Victor»
  — Отель «Элеон» — Настя, арт-директор ресторана «Victor», жена Кости
  — Чужой монастырь (короткометражка)
  — Одноклассницы — Катя
  — Одноклассницы: Новый поворот — Катя
  — Кухня. Последняя битва — Настя, арт-директор ресторана «Victor»
  — Две жены — Ира
  — Кумир — Катя
  — Гранд — Настя, арт-директор ресторана «Victor»
  — Новогодний экспресс — Маша
  — Кухня. Война за отель — Анастасия Степановна Анисимова (Фомина)
  — Сториз — разные роли
  — За первого встречного — Ирина Литвинова
  — Чебурашка  — Чебурашка (озвучивание)
  — Ивановы-Ивановы (6 сезон) — Анна Сергеевна, управляющая птицефабрикой Бориса Иванова

Дублирование фильмов, сериалов и мультсериалов 
  — Сейлор Мун — Усаги Цукино / Сейлор Мун (дубляж СТС Love, 2018 год)
  — Горбатая гора — Альма
  — Генсбур. Любовь хулигана — Франс Галль
  — Крик 4 — Марни Купер
  — Миа и я — Миа
 2011 —  Гуппи и пузырики — Молли (4 сезон)
  — Королёк — птичка певчая — Мишель, подруга Фериде
  — наст. время — Щенячий патруль — Эверест (со 2-го сезона)
  —  — Отчаянные герои: Сумасбродная гонка — Китти (с 6 серии)
  — Сапожник — Кармен Эррара
  — Полярная звезда — Даниэль
  — Ла-Ла Ленд — Алексис
  —  — Суперкрошки — Цветик
  — Жена смотрителя зоопарка — Урсула

Озвучивание мультфильмов и мультсериалов 
  — наст. время — Сказочный патруль и его спин-офф — Варя
  —  — Зебра в клеточку — Клеточка
  — Кощей. Начало — Варя

Телевидение 
 «Весёлое Диноутро» (2013, СТС)
 «По секрету всему свету» (с 2018, Россия-1) — ведущая
 «Ледниковый период» (2020, Первый канал)
 Реклама мобильного оператора «Билайн».
 Выпуск передачи «Мой герой» (ТВ Центр).

Примечания

Ссылки 
 Ольга Кузьмина
 Ольга Кузьмина, актриса сериала «Кухня» — интервью
 

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Дети-актёры киножурнала «Ералаш»
Телеведущие СТС